Het meervoud van pan, om mee te koken
Pannen (fotografie), een fotografietechniek

Zie ook 
Pan (doorverwijspagina)